Épernon steht für:

 Épernon, eine Gemeinde im Département Eure-et-Loir, Frankreich

d’Épernon ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard de Nogaret de La Valette d’Épernon (1592–1661), französischer Aristokrat und Militärbefehlshaber
 Louis de Nogaret de La Valette d’Épernon (1593–1639), war ein französischer Militär und Kleriker